Montreal oder Montréal  bezeichnet
 eine Stadt in Kanada, siehe Montreal
 eine Verwaltungsregion in Kanada, siehe Montreal (Agglomeration)
 eine deutsche Punk-Rock-Band, siehe Montreal (Band)
 eine Kreuzfahrerburg in Jordanien, siehe Montreal (Kreuzfahrerburg)
 ein Pkw-Modell von Alfa Romeo, siehe Alfa Romeo Montreal

Orte in Frankreich:
 Montréal (Ardèche), eine Gemeinde im Département Ardèche
 Montréal (Aude), eine Gemeinde im Département Aude
 Montréal (Gers), eine Gemeinde im Département Gers
 Montréal (Yonne), eine Gemeinde im Département Yonne mit der Kirche Notre-Dame-de-l’Assomption (Montréal)
 Montréal-la-Cluse
 Montréal-les-Sources

in Kanada:
 Montréal-Est
 Montréal-Nord
 Montréal-Ouest

in Spanien:
 Montreal (Tarragona), Gemeinde in der Provinz Tarragona

in den Vereinigten Staaten:
 Montreal (Arkansas)
 Montreal (Georgia)
 Montreal (Missouri)
 Montreal (Wisconsin)

Burgen und Schlösser:
 Montreal (Kreuzfahrerburg), Kreuzfahrerburg im heutigen Jordanien
 Burg Montréal (Ardèche), Burg in Montréal, Département Ardèche, Frankreich
 Burg Montréal (Ain), Burg in Montréal-la-Cluse, Département Ain, Frankreich
 Schloss Montréal (Peyrehorade), Renaissanceschloss in Peyrehorade, Département Landes, Frankreich
 Schloss Montréal (Issac), Renaissanceschloss in Issac, Département Dordogne, Frankreich

Personen:

Siehe auch:
 (6714) Montréal, Asteroid des Hauptgürtels
 Kanton Montréal